Per Nilsson kan referere til:

 Per Nilsson (gymnast) (1890–1964) - svensk gymnast
 Per Nilsson (fodboldspiller) (født 1982) - svensk fodboldspiller
 Per Nilsson (musiker) - i bandet Scar Symmetry and Kaipa
 Per Nilsson (forfatter) (født 1954) - svensk forfatter